Différents souverains se sont appelés Henri  :

Empereurs 

 Henri  dit Henri l'Oiseleur (v. 876-936), duc de Saxe de 912 à 936, roi de Francie orientale de 919 à 936
 Henri  Henri de Flandre et de Hainaut (1176-1216), empereur latin d'Orient de 1206 à 1216

Roi 

 Henri  (1008-1060), roi des Francs de 1031 à 1060
 Henri  dit Henri Beauclerc (1068-1135), duc de Normandie de 1106 à 1135 et roi d'Angleterre de 1100 à 1135
 Henri  (1204-1217), roi de Castille de 1214 à 1217
 Henri  Henri de Lusignan (1217-1253), roi de Chypre de 1218 à 1253
 Henri  dit Henri le Gros (mort en 1274), roi de Navarre de 1270 à 1274, comte de Meaux de 1270 à 1274 et comte de Champagne (Henri ) de 1270 à 1274
 Henri  dit Henri le Cardinal ou le Cardinal-Roi (1512-1580), roi du Portugal de 1578 à 1580
 Henri  (1551-1589), roi de Pologne de 1573 à 1575, puis roi de France (Henri ) de 1574 à 1589
 Henri  (1811-1820), président puis roi autoproclamé d'Haïti de 1807 à 1820

Princes, ducs, comtes 

 Henri  (v. 948-1002) (Eudes-Henri ou Otton-Henri), dit Henri le Grand, duc de Bourgogne de 965 à 1002.
 Henri , duc de Carinthie de 976 à 978.
 Henri , margrave d'Autriche de 994 à 1018.
 Henri  de Misnie (v. 1070-1103), comte d'Eilenburg et margrave de la Marche de l'Est saxonne puis de Lusace et de Misnie.
 Henri  (†1064), comte d’Eguisheim et de Dabo vers 1049.
 Henri  Henri de Bourgogne (1066-1112), comte de Portugal de 1095 à 1112.
 Henri  (1127-1181), Henri  le Libéral, comte de Champagne
 Henri  (1165-1235), premier duc de Brabant de 1183 à 1235, comte de Louvain, duc de Basse-Lotharingie de 1190 à 1235.
 Henri  (1170-1238), duc de Wrocław de 1201 à 1238 et duc de Cracovie de 1232 à 1238.
 Henri  (v. 1175-1221), comte de Rodez de 1208 à 1221.
 Henri  dit le Pèlerin (1230-1302), duc de Mecklembourg de 1265 à 1275 et de 1298 à 1302
 Henri  (1240-1331), sire de Blâmont.
 Henri  († 1252), époux de Marguerite de Courtenay-Namur.
 Henri  dit Henri l'Enfant (1244-1308), landgrave de Hesse de 1275 à 1308.
 Henri le Navigateur (1394-1460), infant Portugais, premier duc de Viseu.
 Henri  (1463-1514), duc de Brunswick-Wolfenbüttel de 1478 à 1532.
 Henri  (1534-1614), duc de Montmorency de 1579 à 1614.
 Henri , duc de Bouillon (1555–1623)

Henri  d'Écosse, 1788–1807 est aussi le nom royal donné par les Jacobites écossais au prince Henri Stuart (1725–1807), petit-fils du roi Jacques  d'Écosse, numéro donné en dépit du fait que l'Écosse a déjà un roi du nom d'Henri en la personne du  époux de la reine Marie .
 Henri  Clément seigneur du Mez et d'Argentan (1170-1214), maréchal de France

Voir aussi 

 
 

Henri I